Billingsbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Billingsbach (Blaufelden), ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, mit gleichnamigem Dorf
 Billingsbach (Rötelbach), rechter Zufluss des Rötelbachs an der Hertensteiner Mühle, Ortsteil Billingsbach, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Burg Billingsbach, abgegangene Höhenburg im Dorf Billingsbach, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Billensbach